Aleksandr Guenrikhovitch Borodiouk (en ), né le  à Voronej en URSS, est un ancien joueur et maintenant entraîneur de football soviétique (russe).

Biographie

Statistiques

Palmarès

Palmarès de joueur 

 Médaillé d'or aux Jeux olympiques d'été de 1988.

 Dynamo Moscou
 Vainqueur de la Coupe d'Union soviétique en 1984.
 Meilleur buteur du championnat soviétique en 1986 et 1988.

 Schalke 04
 Champion d'Allemagne de deuxième division en 1991.

 Lokomotiv Moscou
 Vainqueur de la Coupe de Russie en 1997.
 Finaliste de la Coupe de Russie en 1998.

Palmarès d'entraîneur 
 Kaïrat Almaty
 Vainqueur de la Supercoupe du Kazakhstan en 2016.

 Torpedo Moscou
 Champion de Russie de deuxième division en 2022.

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance à Voronej
Naissance en novembre 1962
Footballeur international soviétique
Footballeur international russe
Champion olympique soviétique
Champion olympique de football
Footballeur aux Jeux olympiques d'été de 1988
Joueur du FK Fakel Voronej
Joueur du FK Moscou
Joueur du FK Dynamo Moscou
Joueur du FC Schalke 04
Joueur du SC Fribourg
Joueur du Hanovre 96
Joueur du Lokomotiv Moscou
Joueur du Krylia Sovetov Samara
Entraîneur russe de football
Entraîneur du Torpedo Moscou
Entraîneur du FK Kaïrat Almaty
Sélectionneur de l'équipe de Russie de football
Sélectionneur de l'équipe du Kazakhstan de football